Награда Емпајер за најбољи филм једна је од Награда Емпајер коју сваке године додељује британски филмски магазин Емпајер најбољем филму из претходне године. Ово је једна од шест текућих награда које се додељују од прве доделе 1996. године (укључујћи награде за награде за најбољи британски филм, најбољег глумца, најбољу глумицу, најбољег режисера и најбољег новајлију). Победника сваке године бирају читаоци магазина.

Добитници и номинације

1990е

2000s

2010e

Извори 

Награде Емпајер